Бальдиссеро () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Бальдиссеро-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Бальдиссеро-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Бальдиссеро-Торинезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.